Днепровский сельсовет — сельское поселение в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Днепровка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований»

Днепровский сельсовет как Верхне-Днепровский сельский совет возник в результате установления советской власти на территории Беляевской волости в 1919 году в составе одного одноименного села. Впоследствии в состав данной административно-территориальной единицы включён хутор Воротовский. 

В 1952 году Днепровский сельский совет объединён с Яикским сельским советом в единый Днепровский сельский совет. В состав территории Днепровского сельского совета включаются значительные территории с аулом Кзылжар и деревней Херсоновкой. В 1957 году деревня Херсоновка передана в состав Крючковского сельского совета.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Беляевского района Оренбургской области
Сельские поселения Оренбургской области